Пилатус ПС-6 «Портер» () — одномоторный самолёт общего назначения. Разработан и производился швейцарской фирмой Pilatus Aircraft. Производился также по лицензии в США корпорацией Fairchild Stratos (затем — Fairchild Hiller). Первый полёт — 1959 год. По состоянию на 2012 год находился в серийном производстве.

Всего построено 559 самолётов, из них Pilatus Aircraft Ltd Switzerland — 467, Fairchild-Hiller Corp. — 92.

История 

Полёт первого прототипа с поршневым двигателем мощностью 340 л.с. совершён 4 мая 1959 года. Данная производственная версия обозначалась PC-6. С 1961 года самолёт оснащался турбовинтовым двигателем мощностью, по мере совершенствования, в 523, 550, 575, 680 л.с. (основные версии PC-6/A, PC-6/B и PC-6/С соответственно). Выпускался в нескольких модификациях (около 14).

В США производился по лицензии фирмой Fairchild Hiller, основными эксплуатантами были армейская авиация (самолёт обозначался UV-20 Chiricahua) и ВВС США (AU-23A Peacemaker).

Эксплуатация 

Pilatus PC-6 — самолёт короткого взлёта и посадки. Он был спроектирован для эксплуатации на коротких, неподготовленных, грунтовых взлётно-посадочных полосах. Отличная тяговооружённость, мощная механизация крыла, прочное шасси с хвостовым колесом и реверс тяги обеспечили ему выдающиеся, в этом смысле, характеристики. Так, с загрузкой в 1500 кг взлётный разбег самолёта составляет 195 метров, посадочный пробег — 130 метров. Возможность торможения винтом в воздухе позволяла выполнять посадки на короткие, стеснённые препятствиями полосы по исключительно крутым углам глиссады — 45 градусов и более (по выражению лётчиков, достаточно было дождаться, когда намеченная точка посадки уйдёт под нос самолёта, включить реверс тяги и фактически войти в пикирование, выровняв самолёт лишь у самой земли). Эти свойства самолёта широко использовались для доставки грузов в неосвоенные районы. Самолёту принадлежит мировой рекорд посадки на высокогорный аэродром — ледник Дхаулагири в Непале, расположенный на высоте 5750 метров над уровнем моря.

Транспортный самолёт с такими характеристиками оказался востребованным и широко экспортировался. Он использовался в различных военных ведомствах следующих стран: Алжир, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Боливия, Бирма, Колумбия, Чад, Эвадор, Иран, Израиль, Мексика, Непал, Оман, Словения, Перу, США, Швейцария, Таиланд, Франция, ОАЭ, ЮАР.

Различные частные владельцы использовали самолёт как лёгкий транспорт короткого взлёта и посадки, а также для тренировок парашютистов. Самолёт применялся в санитарной авиации, для поисково-спасательных операций, для работы на высокогорных аэродромах. К 2010 г. в эксплуатации находится порядка 280 самолётов, 250 из них — машины серии PC-6/B Turbo Porter.

Лётно-технические характеристики (PC-6 B2 Turbo-Porter) 

 Экипаж: 1
 Пассажировместимость: до 10
 Коммерческая нагрузка: 1 530 кг
 Длина: 11 м
 Размах крыльев: 15,9 м
 Высота: 3,20 м
 Площадь крыла: 28,8 м²
 Вес (пустой): 1 270 кг
 Вес (максимальный взлётный): 2 770 кг
 Силовая установка: 1×ТВД Pratt & Whitney Canada PT6A-27, мощность 550 л.с. (410 кВт)
 Максимальная скорость: 244 км/ч
 Крейсерская скорость: 232 км/ч (истинная)
 Скорость сваливания: 107 км/час
 Дальность: 1 612 км
 Практический потолок: 8 197 м
 Скороподъёмность: 331 м/мин

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт, посвящённый самолёту  // pc-6.com.
 Информация с веб-сайта производителя (ссылка на файл pdf)  // pc-6.com.
 PC-6 Porter в авиационной энциклопедии «Уголок неба» 

Самолёты Pilatus
Самолёты Швейцарии
Самолёты общего назначения